Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 703-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
–
 703-as busz (2018–2019)megszűnt
Martonvásár–Gyúró
 703-as busz